Üsügen Uul är ett berg i Mongoliet.   Det ligger i provinsen Bajan-Ölgij, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ulan Bator. Toppen på Üsügen Uul är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  kilometer.

Terrängen runt Üsügen Uul är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Üsügen Uul. Runt Üsügen Uul är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Üsügen Uul består i huvudsak av gräsmarker.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Bajan-Ölgij
Berg i Mongoliet 3000 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position